Gjuro Szabo (povjesničar)
Gjuro Szabo (šahist)